Дубровино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дубровино — село в Романовском районе Алтайского края.
 Дубровино — село в Межевском районе Костромской области.
 Дубровино — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Дубровино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Дубровино — село в Мошковском районе Новосибирской области.
 Дубровино — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Дубровино — село в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Дубровино — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Дубровино — посёлок в Таборинском районе Свердловской области.
 Дубровино — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.
 Дубровино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Дубровино — деревня в Воткинском районе Удмуртии.
 Дубровино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Дубровино —  село в Долинском районе Кировоградской области.